Der Mercedes-Benz CLS ist ein viertüriges Coupé des deutschen Automobilherstellers Mercedes-Benz Group.

Die erste Generation (interne Bezeichnung C 219), die von zwischen Oktober 2004 und Juli 2010 produziert wurde, wurde 2001 vom amerikanischen Automobildesigner Michael Fink entworfen. Von ihm stammen auch der erste CLK, das C-Sportcoupé und die Modelle Maybach 57 und 62. Nach den Worten der Mercedes-Benz-Presseabteilung wurde der CLS als Kombination aus dem „stark gefühlvollen Charisma“ eines Coupés sowie dem „Komfort und der Praktikabilität“ einer Limousine produziert.

Ende Januar 2011 kam die zweite Generation auf den Markt. Darüber hinaus war von Herbst 2012 bis Anfang 2018 ein fünftüriger Shooting Brake (X 218) erhältlich, der als Kombicoupé wie einst die erste Generation des CLS eine neue Klasse begründen sollte.

2017 wurde mit dem C 257 die dritte Generation des CLS vorgestellt, die seit 2018 erhältlich ist.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2004 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 71.342 Mercedes-Benz CLS neu zugelassen worden. Mit 7.877 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Klasse CLS